Малая Шишовка — название населённых пунктов.

Россия 
 Малая Шишовка — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Малая Шишовка — деревня в Воловском районе Тульской области.

Украина 
 Малая Шишовка — село в Амвросиевском районе Донецкой области.